Petr Čech (1944) csehszlovák gátfutó atléta, olimpikon
Petr Čech (1982) cseh válogatott labdarúgó